Manuel Aparicio (Buenos Aires, 1995. szeptember 17. –) kanadai válogatott labdarúgó, 2016-tól az SD Órdenes játékosa.

Mérkőzései a kanadai válogatottban

További információk 
 

Kanadai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1995-ben született személyek
Élő személyek